Nagpur (district), een district van de Indiase deelstaat Maharashtra;
Nagpur (stad), hoofdstad van bovengenoemd district;
Nagpur (staat), in de 18e en 19e eeuw een Indiase vorstenstaat die werd geregeerd vanuit de stad Nagpur.